Rudaki
 Rudaki (obwód miński)
 Rudaki (Polska)
 Rudaki (Tadżykistan)
Rudaki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.